Палмас де Ариба има више значења:

 Палмас де Ариба (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмас де Ариба (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику